Хоплостет (Hoplostethus) — рід риб родини трахіхтових (Trachichthyidae).

Види 
 Hoplostethus abramovi
 Hoplostethus atlanticus — Хоплостет помаранчевий
 Hoplostethus cadenati
 Hoplostethus confinis
 Hoplostethus crassispinus
 Hoplostethus druzhinini
 Hoplostethus fedorovi
 Hoplostethus fragilis
 Hoplostethus gigas
 Hoplostethus intermedius
 Hoplostethus islandicus
 Hoplostethus japonicus
 Hoplostethus marisrubri
 Hoplostethus mediterraneus
 Hoplostethus melanopterus
 Hoplostethus melanopus
 Hoplostethus mento
 Hoplostethus metallicus
 Hoplostethus mikhailini
 Hoplostethus occidentalis
 Hoplostethus pacificus
 Hoplostethus rifti
 Hoplostethus rubellopterus
 Hoplostethus shubnikovi
 Hoplostethus tenebricus
 Hoplostethus vniro

Джерела 
 

Трахіхтові

Роди риб